Moculescu:
 Stelian Moculescu (* 1950, Brașov) (de)
 Horia Moculescu (* 1937, Râmnicu-Vâlcea), un pianist, interpret vocal, compozitor, mediator și creator de programe TV

Nume de familie românești